Вани́ль и шокола́д () — итальянский драматический фильм режиссёра . Премьера в Италии состоялась 11 февраля 2004 года.

Сюжет 
Главные герои фильма — любящие супруги: Пенелопа (для друзей Пепе) и её неверный муж Андреа. Когда Пепе узнает об очередной измене Андреа, она принимает решение оставить его и их троих детей.

Отъезд Пепе повергает Андрея в шок, он сталкивается с бытовыми проблемами, которыми раньше просто не интересовался. В результате он начинает понимать свою жену и ревновать к появившемуся у неё любовнику.

В ролях 

 Мария Грация Кучинотта
 Алессандро Прециози
 Хоакин Кортес
 Роберта Алиберти
 Серра Йилмаз
 Эрнесто Махье
 Даниель Протано
 Памела Саино
 Личиния Лентини

Примечания 

Фильмы Италии 2004 года